Flavien Conne, né le  à Genève en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il est le fils d'Éric Conne, ancien joueur du Genève-Servette HC.

Biographie

Carrière de joueur 
Les Kings de Los Angeles repêchèrent cet ailier droit au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2000,  au total. Il ne joua cependant jamais sur le nouveau continent, passant toute sa carrière en Suisse avec le Genève-Servette HC, le HC Ambrì-Piotta, le HC Fribourg-Gottéron et le HC Lugano. Avec Lugano, il a remporté le titre de champion de Suisse en 2003 et 2006.

Carrière internationale 
L'un des meilleurs joueurs du pays, Conne prit part à cinq championnats du monde avec l'équipe de Suisse de hockey sur glace, ainsi qu'à deux Jeux olympiques, en 2002 et 2006.

Palmarès 
LNA
Champion de Suisse en 2003 et 2006 avec le HC Lugano.
Vice-champion de Suisse en 2001 et 2004 avec le HC Lugano.
CE Jr.
 Médaille de bronze en 1997.
CM Jr.
 Médaille de bronze en 1998.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997||Genève-Servette HC||LNB||30||9||8||17||8||5||1||1||2||4
|-
|rowspan="3"|1997-1998|| HC Ambrì-Piotta || LNA||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|Genève-Servette HC||LNB||37||15||12||27||57||3||0||2||2||2
|-
|Genève-Servette HC U20||Élite Jr. A||9||11||6||17||8||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|1998-1999||HC Fribourg-Gottéron||LNA||37||14||14||28||59||4||4||1||5||6
|-
|HC Fribourg-Gottéron U20||Élite Jr. A||1||1||1||2||2||-||-||-||-||-
|-
|1998-1999||HC Fribourg-Gottéron||EHL||3||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|1999-2000||HC Fribourg-Gottéron||LNA||44||19||22||41||38||4||0||1||1||0
|-
|2000-2001||HC Lugano||LNA||42||9||14||23||40||15||2||6||8||37
|-
|2001-2002||HC Lugano||LNA||40||12||13||25||20||5||1||1||2||0
|-
|2002-2003||HC Lugano||LNA||42||15||21||36||32||16||4||4||8||10
|-
|2003-2004||HC Lugano||LNA||32||11||13||24||18||16||8||4||12||12
|-
|2004-2005||HC Lugano||LNA||21||2||5||7||18||5||1||1||2||4
|-
|2005-2006||HC Lugano||LNA||43||4||9||13||52||5||0||0||0||6
|-
|2006-2007||HC Lugano||LNA||9||0||1||1||6||4||0||0||0||4
|-
|2007-2008||HC Lugano||LNA||50||5||9||14||32||5||0||3||3||8
|-
|2008-2009||HC Lugano||LNA||33||2||6||8||38||7||2||0||2||4
|-
|2009-2010||HC Lugano||LNA||28||4||6||10||16||4||0||1||1||2 
|-
|2010-2011||HC Lugano||LNA||46||4||11||15||32||4||0||0||0||4
|-
|2011-2012||HC Lugano||LNA||45||6||9||15||24||6||0||1||1||4
|-
|2012-2013||HC Lugano||LNA||48||2||6||8||20||7||1||0||1||2
|-
|2013-2014||HC Lugano||LNA||3 || 0 || 0 || 0 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|567||108||161||269||492||112||23||23||46||99

|1997||CE Jr.||6||2||1||3||0||
|-
|1998||CE Jr.||6||2||2||4||10||
|-
|1998||CM Jr.||7||0||1||1||0||
|-
|1999||CM Jr.||4||1||2||3||2||
|-
|2000||CM Jr.||7||4||3||7||10||
|-
|2000||CM||7||1||0||1||6||
|-
|2001||CM||6||2||0||2||4||
|-
|2002||JO||1||0||0||0||0||
|-
|2002||CM||6||0||0||0||4||
|-
|2003||CM||7||1||0||1||6||
|-
|2005||CM||7||0||0||0||0||
|-
|2006||JO||6||1||0||1||6||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en avril 1980
Naissance à Genève
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif genevois
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Lugano
Attaquant de hockey sur glace